Live at the Royal Albert Hall (Adele), een livealbum en dvd/blu-ray van zangeres Adele uit 2011
Live at the Royal Albert Hall (The Who), een cd-box van The Who uit 2003
Renaissance Live at the Royal Albert Hall, een livealbum van de groep Renaissance
Yanni Live at Royal Albert Hall, een concert van Yanni